Hot Pursuit (1987) -  een Amerikaanse film uit 1987
Hot Pursuit (televisieserie) (1984)
 Need for Speed: Hot Pursuit 2 - computerspel uit 2002
 Need for Speed: Hot Pursuit (2010) - computerspel uit 2010
Need for Speed III: Hot Pursuit - een videospel
Hot Pursuit (2015), een Amerikaanse film uit 2015